Фамилија Сантана има више значења:

 Фамилија Сантана (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Сантана, Колонија Мигел Алеман (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Сантана (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику